Авдеевичи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Авдеевичи — деревня в Витебском районе Витебской области
 Авдеевичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области
 Авдеевичи — деревня в Новгорудском районе Гродненской области